Cheap Thrills – album dei Big Brother and the Holding Company del 1968
Cheap Thrills – album compilation di Frank Zappa del 1998
Cheap Thrills – singolo di Sia del 2016
Cheap Thrills - Giochi perversi (Cheap Thrills) – film del 2016 diretto da E.L. Katz